Арен се може односити на:

 Арени, хемијска једињења
 Арен (Лоар и Шер)
 Арен (Албанија), село у Албанији